Chiesa della Natività di Maria Santissima – Boccaleone, frazione di Argenta
 Chiesa della Natività di Maria Santissima – Bogliasco
 Chiesa della Natività di Maria Santissima – Castellazzo Novarese
 Chiesa della Natività di Maria Santissima – Castello di Godego
 Chiesa della Natività di Maria Santissima – Cuneo
 Chiesa della Natività di Maria Santissima – Garlenda
 Chiesa della Natività di Maria Santissima – Belvedere, quartiere di Genova
 Chiesa della Natività di Maria Santissima – Quezzi, quartiere di Genova
 Chiesa della Natività di Maria Santissima – Mesola
 Chiesa della Natività di Maria Santissima – Migliaro
 Chiesa della Natività di Maria Santissima – Serra Riccò
 Chiesa della Natività di Maria Santissima – Varazze
 Chiesa della Natività di Maria Santissima – Vobbia

Pagine correlate 
 Chiesa della Natività della Vergine